Ла Ориља има више значења:

 Ла Ориља (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ориља (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ориља (Кујамекалко Виља де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику